

Fonti 
 Fontana dell'Acqua Acetosa – a Roma nel quartiere Parioli
 Fonte dell'Acqua Acetosa Ostiense – fonte d'acqua minerale sulfurea nella XXIV zona di Roma nell'Agro Romano

Sport 
 Centro sportivo dell'Acqua Acetosa – Il centro sportivo "Giulio Onesti", di proprietà del CONI, a Roma nel quartiere Parioli

Impianti ferroviari 
 Stazione di Acqua Acetosa – stazione nel comune di Ciampino in località Acqua Acetosa
 Stazione di Acqua Acetosa – stazione di Roma nel quartiere Parioli

Altro 
 Lungotevere dell'Acqua Acetosa – viale romano lungo il Tevere